Padre Las Casas kan syfta på följande platser:

Chile 

 Padre Las Casas (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín,

Dominikanska republiken 

 Padre Las Casas (ort), Ázua, 
 Padre Las Casas, Ázua, kommun i Ázua,